Tor či TOR může být:

 Tor (jméno) – skandinávské mužské křestní jméno
 Tor Arne Hetland – norský sportovec, běžec na lyžích
 Tor Bergeron – švédský meteorolog
 Tor Fuglset – norský fotbalista
 Tor Hedberg – švédský spisovatel
 Tor Åge Bringsværd – norský spisovatel
 Tor Eckhoff (Apetor) – norský otužilec a youtuber
 Tor (software) – software
 Abu Tor – jeruzalémská čtvrť
 Tor M1 – raketový systém
 Tor (skalní tvar) – geomorfologický termín
 TOR (protein) – rodina proteinů

Související články 
 torr
 Thor

Externí odkazy